Kozarac ist der Name folgender Ortschaften im ehemaligen Jugoslawien:
 Kozarac (Bosnien und Herzegowina), 
 Kozarac (Baranja), Kroatien
 Kozarac (Kordun),  Ort in der Region Kordun in Mittelkroatien 

Kozarac ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Kozarac (1885–1910), Schriftsteller
 Josip Kozarac (1858–1906), Schriftsteller
 Michael Kozarac (* 2001), österreichischer Fußballspieler